Pixel steht für:
 Pixel, Bildelement einer Grafik
 Pixel (Herzebrock-Clarholz), Ortsteil der Gemeinde Herzebrock-Clarholz in Nordrhein-Westfalen
 Pixel (Google), Geräteserie von Google